Die Heliopolis Rotary Open 2005 fanden vom 6. bis 12. September 2005 in Kairo, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 41.000 US-Dollar dotiert.
 
Im Endspiel trafen die beiden topgesetzten Amr Shabana und Karim Darwish aufeinander. Shabana gewann den ersten Satz mit 12:10 und profitierte im zweiten Satz beim Stand von 2:0 zu seinen Gunsten von der verletzungsbedingten Aufgabe Darwishs.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ramy Ashour einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2005/06
2005